

Geografia
 Argentina
 Partido di Dolores – partido della provincia di Buenos Aires
 Dolores – capoluogo del partido omonimo
 Colombia
 Dolores – comune del dipartimento di Tolima
 El Salvador
 Dolores – comune del dipartimento di Cabañas
 Filippine
 Dolores – municipalità della provincia di Abra
 Dolores – municipalità della provincia di Eastern Samar
 Dolores – municipalità della provincia di Quezon
 Guatemala
 Dolores – comune del dipartimento di Petén
 Honduras
 Dolores – comune del dipartimento di Copán
 Dolores – comune del dipartimento di Intibucá
 Dolores Merendón – comune del dipartimento di Ocotepeque
 Nicaragua
 Dolores – comune del dipartimento di Carazo
 Spagna
 Dolores – comune della provincia di Alicante
 Stati Uniti d'America
 Dolores – centro abitato della contea di Montezuma (Colorado)
 Contea di Dolores – contea del Colorado
 Uruguay
 Dolores – città del dipartimento di Soriano (Uruguay)

Altro 
 Dolores – nome proprio di persona femminile
 1277 Dolores – asteroide della fascia principale
 Dolores – album dei Bohren & der Club of Gore del 2008
 Dolores – dramma lirico composto da Salvatore Auteri Manzocchi su libretto di Michele Auteri Pomàr